Příjmení Sattler nese více osobností:

 Ellie Sattler – fiktivní postava paleobotaničky z knihy a filmů Jurský park a Jurský park 3
 Filip Sattler (1695–1738) – pozdně barokní sochař
 Kašpar Sattler (???–1683) – šumperský měšťan
 Michael Sattler (1490–1527) – mnich
 Norbert Sattler (1951–2023) – rakouský vodní slalomář

Externí odkazy